The Hitch-Hiker (film), een film noir uit 1953.
The Hitch-Hiker (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone.
The Hitch-Hiker (verhaal), een kort verhaal van Roald Dahl.